Соревнования в метании молота у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине прошли 22 и 23 августа 2015 года.

Призёры

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата:

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 77.00 (Q) или 12 лучших (q) проходят в финал.

Финал 
Финал начался в 18:30.

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике